Het seizoen 1957/58 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in september 1957 en eindigde in mei 1958. De competitie werd gewonnen door K. Beringen FC.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Beringen FC 
 R. Charleroi SC

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KFC Diest (kampioen in Derde Klasse A)
 KSC Eendracht Aalst (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Beringen FC (kampioen)
 RRC Tournai (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 AS Oostende KM 
 R. Uccle Sport

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2